Alexa Glatch e Asia Muhammad erano le detentrici del titolo, ma Glatch quest'anno non ha partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Coleman Vision Tennis Championships 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Muhammed ha fatto coppia con Yasmin Schnack e ha battuto in finale Irina Falconi e Maria Sanchez 6–2, 1–6, [12–10].

Seeds 

 Irina Falconi /  Maria Sanchez (finale)
 Jessica Pegula /  Marie-Ève Pelletier (quarti di finale)

 Elena Bovina /  Lenka Wienerová (primo turno) 
 Asia Muhammad /  Yasmin Schnack (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Coleman Vision Tennis Championships 2012